North Hills kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
North Hills (New York)
North Hills (West Virginia)